Hongdo ist der Name folgender südkoreanischer Inseln:

 Hongdo, im Gelben Meer, südwestlich der koreanischen Halbinsel
 Hongdo, in der Koreastraße, südöstlich der koreanischen Halbinsel